Ogród Zoologiczny w Lubinie (dawniej Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie) – gminna jednostka budżetowa miasta Lubin, która powstała z dniem 1 marca 2014 roku, na mocy Uchwały nr XLVII/358/14 Rady Miejskiej w Lubinie, w dniu 21 stycznia 2014 roku. Przedmiotem działania jednostki jest zarządzanie ogrodem zoologicznym w Lubinie.

Przypisy 

Lubin